Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Helianthemum salicifolium
 el nombre común de la planta Tuberaria guttata